Тинг:
 Тинг — древнегерманское и древнескандинавское народное собрание.
 Тинг, Сэмюэл (Сэмюэл Чао Чанг Тин, род. 1936) — китайский и американский физик в области элементарных частиц, лауреат Нобелевской премии 1976 года (совместно с Бертоном Рихтером).
 ТИНГ — Тюменский институт нефти и газа.

См. также 
 
 Тайн